Prieuré Sainte-Marie du Vilar
 Prieuré Sainte-Marie de La Garde
 Prieuré Sainte-Marie de Panissars
 Prieuré Sainte-Marie de Serrabona

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prieurés